Торонтська школа комунікацій () – наукова школа в  теорії комунікацій, що займається вивченням поняття «медіа», а також його впливу на економічну, політичну і соціальну сферу життя суспільства. Свою назву ця школа отримала завдяки тому, що основні представники цього напрямку - Гарольд Інніс і Маршалл Маклюен - працювали в  Торонтському університеті. Маклюен переважно вивчав психологічні і фізіологічні ефекти ЗМІ, в той час як  Інніса цікавили соціально-економічні, культурні та матеріальні наслідки впливу ЗМІ.

История возникновения 

Засновником Торонтської школи комунікацій прийнято вважати  Гарольда Інніса, який у другій половині 1940-х років вирішив відійти від економічних досліджень і почав займатися  теорією комунікацій (див. Комунікаційні теорії Інніса). Приводом для звернення до даної проблематики стало відчуття Інніс політичної нестабільності і культурного кризи, в якому опинилося західне суспільство в XX в.

Інніс зацікавився впливом засобів комунікацій на розвиток цивілізацій. З кінця  Другої світової війни до своєї смерті в 1952 році Інніс працював над дослідженням соціальної історії комунікацій за останні 4000 років. Після своєї смерті він залишив безліч робіт, основними з яких прийнято вважати: «Імперія і комунікації» (1950) і «Упередженість в комунікаціях» (1951).

Роботи  Інніса вплинули на концепцію  Маклюена, який протягом 1960-х років опублікував ряд досліджень, які дозволили завоювати йому загальне визнання. Серед них « Галактика Гутенберга: Становлення людини друкувального» (1962), « Розуміння медіа: Зовнішні розширення людини» (1964), «Медіа - це повідомлення : Перелік наслідків »(1967).

Серед представників цієї школи слід також згадати імена  У. Дж. Онга,  Б. Андерсона, а також ряд інших авторів.

Вчені виділяють наступні аспекти, які об'єднують підходи  Маклюена і  Інніса:
 Інтерес не до структури комунікації, а до процесу,
 Увагу до наслідків комунікації,
акцент на технології комунікації, тобто на медіа.

Основні положення 
Інніс виділяв «три монополії» в суспільному житті:

 Монополію знань, тобто яка втілюється в культурній і в освітній сфері;
 Монополію багатства, яка втілюється в економічній сфері;
 Монополію сили, яка втілюється у військовій або політичній сфері.

Різні засоби комунікації, з точки зору Інніса, і різна їх популярність в різні періоди часу обумовлювали різні громадські пристрою, різні суспільні уявлення, різні типи політичних, економічних чи інших відносин в суспільстві.

Інніс виділяв два типи медіа:

 Просторово-орієнтовані;
 Тимчасово-орієнтовані.

Кожен тип медіа сприяв створенню держав певного типу. Як приклад тимчасово-орієнтованих медіа він приводив  глину, камінь, пергамент - ті матеріали, які були складні в обробці, але разом з тим більш довговічні. Вони дозволяли надовго зберігати відносно невеликий обсяг соціально-значимої інформації. В результаті, цей тип медіа сприяв централізації державного управління,  сакралізації знання, зміцненню релігійних цінностей, і ієрархічної  соціальної організації.

Просторово-орієнтовані медіа виготовлялися з легких і простих матеріалів, наприклад, з  паперу і  папірусу, що дозволяло швидко і ефективно доносити великі обсяги інформації до широкої аудиторії. Це сприяло створенню великих  імперій. Однак, просторово-орієнтовані медіа не можуть забезпечити історичну збереження інформації, звідси і виникає політична і культурна нестабільність в суспільстві. Для формування стабільного суспільства необхідний баланс між просторовими і тимчасовими медіа. На думку  Інніса, подібний баланс в західній культурі був досягнутий лише двічі - в  Греції і в  Візантії.

 Інніс справив великий вплив на  Маклюена. про це вчений написав у передмові до своєї книги « Галактика Гутенберга» (1961). Маклюен досліджував основні зрушення в людській історії, які були пов'язані з появою нових  засобів масової комунікації.

Маклюен виділив три етапи в розвитку  цивілізації:

 Дописемних культура (на цьому етапі усне мовлення є основним засобом комунікації);
 Письмово-друкована культура (основний засіб комунікації - письмова мова);
 Сучасний етап або "глобальне село" (заснований на аудіовізуальних засобах комунікації) .

У своїх книгах він заявив, що людство розвивається від лінійного, що базується на грамотності мислення до нелінійної електронної думки. Він проголосив, що «носій інформації і є повідомлення».

Згідно  Маклюеном, "глобальне село" - нова форма соціальної організації, яка виникне, коли весь світ буде пов'язаний надшвидкісними  електронними медіа в одну величезну  соціальну систему.  Маклюена, на відміну від  Інніса, не цікавив питання управління цією « глобальним селом», йому було цікаво, як медіа впливають на органи чуття. Він стверджував, що медіа буквально розширюють слух, зір і дотик.  Маклюен вважав, що медіа надають нові можливості для звичайної людини і дозволять йому миттєво бути всюди .

Крім того, Маклюен розробив концепцію  «гарячих» (hot) і «холодних» (cool) медіа.
 Гарячі медіа дозволяють розширити одне почуття до ступеня високої визначеності, практично не залишають аудиторії простору для довершення.  Холодні медіа характеризуються високим ступенем участі аудиторії, але низьким ступенем визначеності.

Вплив на науку 
Маклюен був одним з перших учених, що звернули свою увагу на вивчення комунікацій. До нього в 1950-х і 1960-х роках факультети і кафедри комунікаційних технологій рідко зустрічалися в університетах, і тільки в 1970-і і 1980-і роки вони стають все більш популярними.

Крім того, ідеї представників Торонтської школи комунікацій вплинули на вчених кінця XX, початку XXI століття. Зокрема, сучасні дослідження  медіаекологія, який активно розробляються сучасними вченими, спираються на теорії  Інніса і  Маклюена <ref 13 ""> Чумакова В . П. Роль Герберта Маршалла Маклюена в соціології медіа та формуванні наукового напрямку «медіаекологія» // Медіаскоп. 2015. № 1 </ ref>.

Критика 
У 1960-1970-і рр. північноамериканські критики Д. Керрі <ref 3 ""> Carey J. Harold Adams Innis and Marshall McLuhan. In Raymond Rosenthal (Ed.), McLuhan: Pro and con. Baltimore, MD, 1968: Penguin. P. 270-308. </ Ref>, С. Фінкельстайн <ref 4 ""> Finkelstein S. Sense and Nonsense of McLuhan. N. Y .: International Publishers, 1968. </ Ref>, Д. Міллер <ref 5 ""> Miller, J. Marshall McLuhan. New York: Viking,
Тисяча дев'ятсот сімдесят один. </ Ref> піддали критиці теорії М. Маклюена, стверджуючи, що в них мало сенсу, вони пронизані технічним детермінізмом і є тупиком в дослідженнях соціології масових комунікацій. Їм вторить російський дослідник Л.М. Землянова. Звертаючи увагу на відмінність в методологічних підходах  Г. Інніса і  М. Маклюена, вона підкреслює, що якщо  Інніс «прагнув до історизму, то  Маклюен - до технічного  детермінізму» .

Дж. Кертіс зазначив, що багато хто з ідей М. Маклюена були висловлені іншими авторами. Наприклад, теорія про глобальному селі була розроблена  Л. Мамфорд в рамках його концепції «єдиного в світі людини» <ref 6 ""> Маклюен, Герберт Маршалл (1911-1980 ) | Marshall McLuhan <! - Тема доданий ботом ->  </ ref>.

У масовій культурі 
У 1965 Том Вулф написав знаменитий нарис про  Маклюен, що має назву «А, що, якщо він має рацію?», В якому допускав імовірність що  Маклюен може вважатися «найважливішим мислителем з часів  Ньютона,  Дарвіна,  Фрейда,  Ейнштейна і Павлова»<ref 7" "> What if he is right? <! - Тема доданий ботом -> </ ref>.

Афоризми і висловлювання  Маклюена, такі як «The medium is the message» («носій інформації є самим посланням (повідомленням)» і «Global village» («глобальне село») міцно увійшли в західний менталітет і культуру. Маклюен передбачив ефект впливу телебачення на суспільство, суть і природу реклами, а також сорок років тому ясно описав зміни в суспільстві, які ми побачили зовсім недавно, разом з появою Інтернет а.

Крім того, про  Маршалл Маклуен було знято кілька фільмів:
  'Пробудження Маклюена'  (), реж. Кевін Макмехон
  'Азбука Маршалла Маклюена'  (), реж. Девід Соубельман
  'Дослідження Маклюена'  () реж. Девід Соубельман
  'Поза орбіти'  () реж. Карл Бессе

Література 
 
 
 Creighton D. Harold Adams Innis: Portrait of a Scholar. Toronto: University of Toronto Press, 1957
 Culture, communication, and dependency: the tradition of H.A. Innis/ William H. Melody a.o., eds. Norwood: Ablex Pub. Corp., 1981
 Havelock E. Harold A. Innis: a memoir (with a preface by H. Marshall McLuhan). Toronto: Harold Innis Foundation, 1982
 Kroker A. Technology and the Canadian Mind: Innis/McLuhan/Grant. Montreal: New World Perspectives, 1984
 Patterson G. History and Communications: Harold Innis, Marshall McLuhan, the Interpretation of History. Toronto: University of Toronto Press, 1990
 Stamps J. Unthinking Modernity: Innis, McLuhan and the Frankfurt School. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1995
 Acland C.R., Buxton W.J. Harold Innis in the New Century. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1999
 Heyer P. Harold Innis. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003
 Watson A.J. Marginal Man: The Dark Vision of Harold Innis. Toronto: University of Toronto Press, 2006

посилання 
McLuhan Centre for Culture and Technology  - Центр культуры и технологии имени М.Маклюэна

Примітки 

Комунікативістика
Наукові школи